Bethel Heights ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bethel Heights (Arkansas), im Benton County
 Bethel Heights (Florida), im Hillsborough County
 Bethel Heights (Oregon), im Polk County